Boštjan Klavžar (ur. 17 lipca 1990 r. w Lublanie) – słoweński biegacz narciarski, zawodnik klubu TSK Logatec.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Boštjan Klavžar pojawił się w lutym 2005 roku, podczas zawodów juniorskich w słoweńskim Kranju, gdzie zajął 65. miejsce na dystansie 10 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 15 stycznia 2011 roku w Libercu, gdzie zajął 59. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pucharowych punktów jeszcze nie zdobył.

Osiągnięcia

Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa świata juniorów

MŚ U-23

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Klavžar nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Stan po zakończeniu sezonu 2015/2016

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Słoweńscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w Lublanie